Општина Аеродром се може односити на:
 Општина Аеродром (Скопље), општина града Скопља, Северна Македонија
 Градска општина Аеродром, бивша градска општина града Крагујевца, Србија